Хаба́ровская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Хабаровская улица — улица во Владивостоке.
 Хабаровская улица — улица в Волгограде.
 В Красноярске:
 1-я Хабаровская улица.
 2-я Хабаровская улица.
 Хабаровская улица — улица в Москве.
 Хабаровская улица — улица в Оренбурге.
 Хабаровская улица — улица в Парголове (Санкт-Петербург).
 Хабаровская улица — улица в Томске. 
 Хабаровская улица — улица в Хабаровске.
 2-я Хабаровская улица — улица в Южно-Сахалинске.

Украина 
 Хабаровская улица — улица в Днепре.
 Хабаровская улица — улица в Харькове.

Белоруссия 
 Хабаровская улица — улица в Минске.

См. также 
 Хабаровский мост